Alexios III av Trabzon, född 1338, död 1390, var regerande kejsare av Trabzon från 1349 till 1390.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1390
Män
Födda 1338